Kaljulaid ist der Nachname folgender Personen:

 Kersti Kaljulaid (* 1969), estnische Wirtschaftswissenschaftlerin und Politikerin
 Raimond Kaljulaid (* 1982), estnischer Politiker